Lassy kan syfta på:
 Lassy, Ille-et-Vilaine
 Lassy, Val-d'Oise